Бранко Окич е бивш югославски футболист и настоящ футболен треньор. Роден е на 16 февруари 1969 година в Кресево.

Кариера 
Играе като полузащитник. Едва на 17 години през 1986 подписва първи професионален договор с тима на Сараево Босна и Херциговина, където играе до 1991, когато чрез свои приятели успява да издейства договор с Льо Лувиер Белгия. През 1994 минава неуспешни проби в Мюнхен 1860, след което слага подпис под договор със Зингелфилден Германия. От сезон 1995/96 до лятото на 2002 е футболист на Ален Германия, където се превръща в местен любимец след 209 мача и 36 гола за тима. Подобна е реакцията и на феновете в отбора на Рот-Вайс Ерфут Германия, където играе от лятото на 2002 до края на 2004, записвайки 69 мача с 9 гола и фамозните 25 асистенции във втория му сезон във Втора дивизия, като е избран и за втори играч на сезона 2003/04. Следва кратък престой в Хайденхелмер Германия от лятото на 2004 до края на 2004, за да се завърне в началото на 2005 в Ален Германия. В тима остава до лятото на 2009 ефективно, въпреки че има професионален контракт с тима до 2010, като записва нови 117 мача с 14 гола като в края на кариерата си на 40 години е най-възрастният професионален играч в Германия. От март до юни 2017 е играещ старши треньор на Унтермюнхейм Германия.

Юношески национал на Югославия като изиграва 32 мача за тима.

През лятото на 2009 започва работа като треньор във втория отбор на Ален Германия. През лятото на 2011 продължава работата си в тима на Ален Германия като старши треньор на формацията до 19 години в Ален Германия до лятото на 2012. В периода от януари 2017 до юли 2017 е старши треньор на Унтермюнхейм Германия. През лятото на 2019 поема Швабсберг Германия и остава на поста до ноември 2020. На ноември е назначен за помощник треньор на ЦСКА при Бруно Акрапович.

 Профил на играча в fcCSKA.com

Футболисти от Босна и Херцеговина